Jeux olympiques de 1952 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1952 qui ont eu lieu à Oslo en Norvège;
Jeux olympiques d'été de 1952 qui ont eu lieu à Helsinki, en Finlande.